Žrnovica je lahko:

 Žrnovica, naselje vzhodno od Splita
 Žrnovica, zaliv južno od Vinodolska
 Žrnovica, zaliv v Makarskem primorju